Fairfield County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Fairfield County (Connecticut)
Fairfield County (Ohio)
Fairfield County (South Carolina)